Siebs ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Eide Siebs (1891–1977), deutscher Jurist, Beamter und Heimatschriftsteller
 Theodor Siebs (1862–1941), deutscher Germanist
 Xavier Siebs (1889–1918), deutsch-französischer Journalist

Siebs steht für: 

 Deutsche Aussprache, ein von Theodor Siebs herausgegebenes Werk